Блюмфельд — значения:

Топоним 
 Блюмфельд — хутор, существовавший в Минераловодском районе, Ставропольский край

Другое 
 Блюмфельд, Лиана Гуговна (латыш. Liāna Blumfelde; 27 декабря 1906, Рига — 1988) — российская и советская переводчица.